Gratia ist

 das lateinische Wort für Gnade
 Gratia (Göttin), die römische Göttin der Anmut
 Gratia (Teleorman), eine Gemeinde in Rumänien
 der nach den Grazien bzw. Chariten benannte Asteroid (424) Gratia